Les Nymphalidae (ou nymphalidés) sont une famille de lépidoptères (papillons) diurnes qui comprend plus de  espèces décrites dans le monde.

Les Nymphalidés comptent quelques-uns des papillons les plus beaux et les plus spectaculaires du monde dont les monarques, les morphos et les vanesses.

Morphologie 

Les nymphalidés sont en général des papillons de taille moyenne ou grande à ailes vivement colorées.

Ils ont seulement deux paires de pattes normalement développées, habituellement chez les deux sexes (mais pas chez les Libytheinae femelles). La première paire de pattes, appelées « pattes en palatine» par Réaumur est atrophiée en forme de brosse (couverte de poils). Ces deux pattes avant sont repliées dans les poils du thorax, donnant l’impression d’un papillon à quatre pattes ambulatoires, d'où leur nom vernaculaire de « papillons à quatre pattes ». Chez le mâle, ces pattes avant sont pourvues de brosses formées par de longues écailles poilues alors qu'elles sont à poils courts chez la femelle. La fonction des pattes avant reste débattue : action mécanique de nettoyage des antennes ? Présence de setae (poils sensoriels de type chimiorécepteurs) qui jouent peut-être un rôle dans le choix des aliments ?

Liste des sous-familles 

Les relations entre les sous-familles de Nymphalidae sont les suivantes :

Quelques espèces européennes

Autres espèces célèbres 
 Danaus plexippus — monarque
 Anetia cubana
 Morpho cypris

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Article connexe 
 Lepidoptera

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Famille de Lépidoptères (nom scientifique)
Taxon décrit en 1815